C19H24N2 – formula molecolare dell'imipramina
C19H24N2 – formula molecolare dell'istapirrodina

Formule molecolari